Il toponimo Pitogo può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Pitogo, municipalità della Provincia di Quezon
Pitogo, municipalità della Provincia di Zamboanga del Sur
Pitogo era inoltre fino al 1977 la denominazione della municipalità di President Carlos Polestico Garcia, nella Provincia di Bohol